Han Cong, né le  à Harbin, est un patineur artistique chinois. 

Avec sa partenaire Sui Wenjing, il est champion olympique en 2022 et vice-champion olympique en 2018.

Il remporte également deux titres aux Championnats du monde, six Championnats des quatre continents, trois titres consécutifs de champion du monde junior entre 2010 et 2012 et deux titres de champion de Chine.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance en août 1992
Naissance à Harbin
Patineur artistique chinois
Champion du monde de patinage artistique
Champion olympique de patinage artistique
Champion olympique chinois
Médaillé d'argent olympique chinois
Médaillé aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2022